Luis Segura puede referirse a:
Luis Gonzaga Segura, músico dominicano.
Luis Segura (dirigente), dirigente de fútbol argentino.
Luis Segura (cineasta), cineasta argentino.